Bethany steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bethany (Arkansas), im Howard County
 Bethany (Connecticut), im New Haven County
 Bethany (Florida), im Manatee County
 Bethany (Baker County, Georgia)
 Bethany (Decatur County, Georgia)
 Bethany (Fayette County, Georgia)
 Bethany (Morgan County, Georgia)
 Bethany (Illinois), im Moultrie County
 Bethany (Bartholomew County, Indiana)
 Bethany (Indiana), im Morgan County
 Bethany (Parke County, Indiana)
 Bethany (Jefferson County, Kentucky)
 Bethany (Wolfe County, Kentucky)
 Bethany (Louisiana), im Caddo Parish
 Bethany (Minnesota), im Winona County
 Bethany (Mississippi), im Lee County
 Bethany (New York), im Genesee County
 Bethany (Clay County, Missouri)
 Bethany (Dunklin County, Missouri)
 Bethany (Harrison County)
 Bethany (Nebraska), im Lancaster County
 Bethany (North Carolina), im Rockingham County
 Bethany (Ohio), im Butler County
 Bethany (Oklahoma), im Oklahoma County
 Bethany (Marion County, Oregon)
 Bethany (Washington County, Oregon)
 Bethany (Pennsylvania), im Wayne County
 Bethany (South Carolina), im York County
 Bethany (Greene County, Tennessee)
 Bethany (Warren County, Tennessee)
 Bethany (Texas), im Panola County
 Bethany (Virgin Islands), auf St. John
 Bethany (Virginia), im Wythe County
 Bethany (West Virginia), im Brooke County
 Bethany Beach, im Sussex County, Delaware
 Bethany Center, im Genesee County, New York
 Bethany Crossroads, im Cumberland County, North Carolina
 Bethany Dunes, im Sussex County, Delaware
 Bethany Hall, im Chickasaw County, Iowa
 Bethany Hills, im Williamson County, Tennessee
 Bethany Manor, im Howard County, Maryland
 Bethany Park (Kalifornien), im Santa Cruz County
 Bethany Village, im Sussex County, Delaware
 Bethany Wood, im New Haven County, Connecticut

Sonstige Orte:
 Bethany (South Australia), Australien
 Bethany (Kawartha Lakes), Ontario, Kanada
 Bethany (Lennox and Addington County), Ontario, Kanada
 Bethany (Saint Ann Parish), Saint Ann Parish, Jamaica
 Bethany (Manchester Parish), Manchester Parish, Jamaica

Weitere geographische Objekte:
 Bethany Branch, Fließgewässer im Madison County, Alabama
 Bethany Creek, Fließgewässer im Washington County, Virginia
 Bethany Longstreet Oil and Gas Field, Ölfeld im De Soto Parish, Louisiana
 Bethany Oil and Gas Field, Ölfeld im Panola County, Texas
 Bethany Reservoir State Recreation Area, Park im Alameda County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Bethany Baptist Church, in Newark, New Jersey, ID-Nr. 88000466
 Bethany Congregational Church (Georgia), ID-Nr. 85000453
 Bethany Congregational Church (Indiana), ID-Nr. 03000986
 Bethany Congregational Church (Massachusetts), ID-Nr. 89001374
 Bethany Chapel, in Hamburg, New Jersey, ID-Nr. 80002517
 Bethany Danish Evangelical Lutheran Church, in Kimballton, Iowa, ID-Nr. 91001457
 Bethany Deaconess Hospital, in American Falls, Idaho, ID-Nr. 95000507
 Bethany Historic District, in Bethany, West Virginia, ID-Nr. 82004311
 Bethany Institute, in Centreville, Mississippi, ID-Nr. 78001588
 Bethany Lutheran Church (Iron River, Michigan), ID-Nr. 83003664
 Bethany Lutheran Church (Oilmont, Montana), ID-Nr. 93001375
 Bethany Memorial Chapel, in Kendrick, Idaho, ID-Nr. 79000798
 Bethany Presbyterian Church, in Centreville, Mississippi, ID-Nr. 03000553
 Bethany Presbyterian Church Complex, in Bryson, Tennessee, ID-Nr. 89001968
 Bethany Reformed and Lutheran Church Cemetery, in Midway, North Carolina, ID-Nr. 84001994
 Bethany United Methodist Church, in Lodgepole, South Dakota, ID-Nr. 87000559

Siehe auch:
 Bethanien
 Bethany Township